Natochenny ist der Familienname folgender Personen:

 Lev Natochenny (* 1950), russisch-amerikanischer Pianist und Piano-Professor
 Sarah Natochenny (* 1987), US-amerikanische Synchronsprecherin und Theaterschauspielerin